Crane Creek peut désigner les lieux suivants aux États-Unis :

  un cours d'eau en Californie.
  un affluent de l'Indian River en Floride.
  un affluent de la  dans le sud Minnesota.
  un affluent de la  dans le Missouri.
  un affluent de la rivière Pomme de Terre dans le Missouri.
  un cours d'eau en Virginie-Occidentale.

Voir aussi